Курський район:
 Курський район, Курська область
 Курський район, Ставропольський край